Эг:

 Эг, Никлас (род. 1995) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Эг — река на севере Монголии.
 Эг (паровоз)

См. также 
 ЭГ
 Эгг